Heinrich Harnickell ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Harnickell (Politiker) (1793–1860), deutscher Förster und Politiker, MdL Kurhessen 
 Heinrich Harnickell (General) (1836–1920), deutscher Generalleutnant